Marpe ist der Name folgender Orte:
 Marpe (Wuppertal), ein Ortsteil der Stadt Wuppertal in Nordrhein-Westfalen

Marpe ist der Name folgender Fließgewässer:
 Marpe (Passade), ein orografisch rechter Nebenfluss der Passade im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe  
 Marpe (Salwey), ein orografisch rechter Nebenfluss der Salwey im nordrhein-westfälischen Hochsauerlandkreis

Siehe auch:
 Marbe